Jaś – popularne w Polsce zdrobnienie imienia Jan;
 jaś – jedna z odmian białej fasoli o dużych (ok. 3 cm długości) ziarnach; spotykana jest także odmiana o ziarnach nieco mniejszych, o nazwie „jaś karłowy”; zob. Piękny Jaś z Doliny Dunajca
 Jaś – tygodnik dla dzieci w wieku przedszkolnym;
 Jaś – fikcyjny bohater dowcipów i skeczy;
 Jaś Fasola – (ang. Mr. Bean) – brytyjski serial komediowy z R. Atkinsonem w roli tytułowej;
 Jaś – imię nadane zdobycznemu transporterowi opancerzonemu z okresu powstania warszawskiego w 1944, później przemianowanemu na Szary Wilk.

Zobacz też 
 Jaś i Małgosia
 Jaś i magiczna fasola
 Głupi Jasio